Hypuronector is een geslacht van uitgestorven drepanosauriërs uit de Laat-Trias (Norien) die leefde in wat nu New Jersey is. Slechts de ene soort Hypuronector limnaios is verbonden aan het geslacht en beschreven in 2001 door Edwin Harris Colbert en Paul Eric Olsen.

Etymologie 
De geslachtsnaam vertaalt naar 'diepstaartzwemmer', verwijzend naar de hypothetische aquatische gewoonten.

Beschrijving 
Hypuronector is verwant aan Megalancosaurus, een hedendaags boomreptiel dat in Italië is ontdekt .

Het was een klein dier, naar schatting slechts twaalf centimeter lang. Tot nu toe zijn tientallen exemplaren van Hypuronector bekend, maar desondanks hebben wetenschappers geen volledige skeletten gevonden. Dit maakt pogingen om het lichaam of de levensstijl van Hypuronector te reconstrueren zeer speculatief en controversieel.

Paleobiologie 
Ondanks hun evolutionaire verwantschap hebben sommige wetenschappers gesuggereerd dat Hypuronector een andere ecologische niche kan hebben gehad dan andere drepanosauriërs. Lange tijd werd aangenomen dat Megalancosaurus een kameleonachtig dier was. Omgekeerd is gesuggereerd dat Hypuronector aquatisch was vanwege zijn zijdelings afgeplatte, peddelachtige staart en het feit dat zijn overblijfselen werden ontdekt op de bodem van een oud meer. Verschillende studies over de morfologie van zijn ledematen, evenals over de staartwervels, die vrij delicaat zijn, zonder bewijs van uitgebreide staartmusculatuur, sluiten echter de hypothese van een waterleven uit.

Hypuronector was waarschijnlijk boombewonend zoals andere drepanosauriërs.

Er is ook gesuggereerd dat het een zwevend dier zou kunnen zijn, zoals de huidige vliegende eekhoorns, vanwege de verhoudingen van zijn ledematen, vooral zijn langwerpige voorpoten. Deze lijken compatibel met een dier met een membraan tussen de voor- en achterpoten dat een patagium wordt genoemd, zoals een vliegende eekhoorn.

Uitgestorven reptielen